Schlacht bei Fleurus steht für:
 Schlacht bei Fleurus (1622), im Dreißigjährigen Krieg
 Schlacht bei Fleurus (1690), im Pfälzischen Erbfolgekrieg
 Schlacht bei Fleurus (1794), im Ersten Koalitionskrieg
 Schlacht bei Ligny, in den Befreiungskriegen von 1815